Piogaster är ett släkte av steklar som beskrevs av Perkins 1958. Piogaster ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Piogaster